Hockeyallsvenskan 2005/2006 spelades 28 september 2005 – 27 februari 2006. Från denna säsongen bytte Allsvenskan i ishockey namn till Hockeyallsvenskan och blev en enhetlig landsomfattande serie, med 16 lag. Halmstad Hammers HC försattes dock i konkurs efter att säsongen börjat, och därför visar sluttabellen för denna säsong 15 lag.

Deltagande lag

Tabell
Lag 1-4 till Kvalserien 2006.
Lag 5-13 kvar i Hockeyallsvenskan 2006/2007.
Lag 14-15 till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Statistik

Poängliga

Målvaktsliga

Kvalspel till Elitserien 2006
Se huvudartikeln: Kvalserien till Elitserien i ishockey 2006.

Kval till Hockeyallsvenskan
Lag 1-3 kvalificerade sig för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2006/2007Lag 4-5 kvalificerade sig för spel i Division 1 säsongen 2006/2007

Noter

Webbreferenser
 Svenska Ishockeyförbundets historiska databas
 Allsvenskans, Superallsvenskans och Hockeyallsvenskans tabeller år för år 1983-2017

Sport i Sverige 2005
Sport i Sverige 2006
2005/2006
Ishockeysäsongen 2005/2006